Silent Storm peut désigner :

Jeu vidéo 
 Silent Storm, un jeu de rôle tactique sur PC.

Musique

Chanson 
 Silent Storm, une chanson de Carl Espen qui représente la Norvège au Concours Eurovision de la chanson 2014.